Tyszkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Tyszkiewicz (Adelsgeschlecht), ein polnisches Adelsgeschlecht

 Aleksander Tyszkiewicz (* 1862), polnischer Maler und Fotograf
 Beata Tyszkiewicz (* 1938), polnische Schauspielerin
 Eustachy Tyszkiewicz (1814–1873), polnisch-litauischer Archäologe und Historiker
 Krzysztof Tyszkiewicz (* 1980), polnischer Politiker
 Piotr Tyszkiewicz (* 1970), polnischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Tyszkiewicz (* 1963), polnischer Politiker